Aichelberg heißen folgende geographische Objekte:

 Aichelberg (Landkreis Göppingen), Gemeinde im Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Aichelberg (Aichwald), Ortsteil der Gemeinde Aichwald, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Aichelberg (Bad Wildbad), Ortsteil der Stadt Bad Wildbad, Landkreis Calw, Baden-Württemberg
 Aichelberg (Burgkirchen an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Burgkirchen an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern 

Burgen:
 Burgruine Aichelberg (Aichelberg), Burgruine bei Aichelberg, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Burg Aichelberg (Aichwald), Ruine mit teilweise erhaltener Wehrkirche bei Aichwald, Baden-Württemberg
 Burgruine Aichelberg (Wernberg), Burgruine bei Wernberg in Kärnten

Berge und Erhebungen:
 Aichelberg (Schwäbische Alb), Berg bei Aichelberg im Landkreis Göppingen
 Aichelberg (Waldviertel), Berg bei Harmanschlag im Waldviertel, Österreich
 Aichelberg, unterer steiler Abschnitt der A 8 am Albaufstieg, siehe Albaufstieg (A 8)

Aichelberg ist der Name folgender Personen:
 Aichelberg (Adelsgeschlecht), Grafen von Aichelberg
 Dorothea Christina von Aichelberg (1674–1762), deutsche Thronfolgerin

Siehe auch:
 Eichelberg
 Eichlberg